El término aguja puede referirse a:

Instrumentos 
 La aguja, filamento de metal afilado en un extremo empleado para coser.
 La aguja de ensalmar, aguja recta, de dos a tres pulgadas de longitud.
 La aguja hipodérmica, aguja hueca normalmente utilizada con una jeringa para inyectar sustancias en el cuerpo.
La agujas para micropigmentación, aguja para hacer maquillaje permanente
 Las agujas o manecillas; saetillas que, al girar alrededor del centro de la esfera de los relojes, marcan las horas, minutos o segundos.
 La aguja de un tocadiscos.

Biología 
 Las agujas (Scolopacidae), familia de aves caradriformes; entre ellas:
 La aguja colinegra (Limosa limosa), bastante común en el norte y oeste de Europa.
 La aguja colipinta (Limosa lapponica), que cría en las costas del Ártico y en la tundra, principalmente del Viejo Mundo, e inverna en las costas de regiones templadas y tropicales del Viejo Mundo.
 La aguja canela (Limosa fedoa), que habita en las praderas del norte de Canadá occidental y en las grandes planicies del centro y norte de Estados Unidos.
 La aguja café (Limosa haemastica), propia de América y divagante en Europa y Australia.
 Los peces aguja o agujones (Belonidae); una familia de peces tanto marinos como de agua dulce; entre ellos:
 La aguja corbata (Ablennes hians), pez marino cosmopolita, distribuido ampliamente por aguas tropicales y templadas de todos los océanos, el mar Caribe y el golfo de México.
 Los peces aguja o peces pipa (Syngnathinae); subfamilia de peces syngnathiformes dentro de la familia Syngnathidae.
 La aguja azul o aguja azul del Atlántico (Makaira nigricans); una especie de marlín que habita en aguas tropicales y cálidas del Atlántico y otros mares contiguos.
 Los patos aguja (Anhingidae), familia de aves suliformes.
 La aguja de pastor (Erodium cicutarium), una especie de planta forrajera que crece en casi todas las regiones templadas del planeta.
 La aguja de pastor (Scandix pecten-veneris), una especie de planta de la familia de las Apiáceas.
 La aguja de pastor (Geranium robertianum), una especie de planta de la familia de las Geraniáceas.
 La aguja de Nuestra Señora, una especie de planta de la familia de las Geraniáceas.
 La aguja de Salamanca, una especie de planta de la familia de las Geraniáceas.
 Las agujas o acículas; hojas largas y delgadas de ciertas coníferas.

Geografía y geología 
 La aguja de hielo, cristal de hielo que, ubicado en la superficie del suelo, se levanta como una pequeña torre.
 La Formación Aguja, formación geológica en el sur de Texas (Estados Unidos).
 El cabo de la Aguja, cabo en el mar Caribe.
 La Punta Aguja, cabo de la costa del Perú en el océano Pacífico.

Gastronomía 
 La aguja de ternera o aguja de carne; pastel salado típico de Madrid, elaborado con una masa de hojaldre alargado y que tiene en su interior carne picada de vaca, guisada.
 Los fideos aguja de plata, un tipo de fideos chinos.
 El vino de aguja o vino espumoso; vino con gas disuelto.

Otros 
 La aguja de Buffon, problema clásico de probabilidad geométrica.
 La prueba de la aguja, una de las pruebas más importantes que se empleó durante la caza de brujas, a comienzos de la época Moderna.
 El Parque de la Aguja, lago artificial en la ciudad de Manresa (España).
 Las Agujas de Cleopatra, nombre de una pareja de obeliscos egipcios trasladados, uno a Londres y el otro a Nueva York.
 La aguja ferroviaria, el elemento de los cambios en aparatos de vías que desvía las ruedas del tren hacia una vía o la otra, según se accione el mecanismo.
 El tope de aguja, pieza metálica que se acopla a un riel en un desvío de ferrocarril.
 La aguja o chapitel; elemento arquitectónico que se sitúa en la parte superior de una torre, campanario o iglesia a modo de remate.
 La aguja náutica o aguja de marear; el aparato destinado a registrar la dirección de la quilla de un barco.

Véase también 
 Agujas

Enlaces externos